Хорасанский стиль может означать:
  — разновидность персидской архитектуры.
  — разновидность персидской поэзии.